5150 pode referir-se a:

  5150 - álbum de 1986 do Van Halen
  5-1-5-0 -  uma canção de Dierks Bentley do álbum Home
  5150: Home 4 tha Sick -  EP do rapper Eazy-E
  IBM PC modelo 5150
  Dell Inspiron 5150